Landkreis Uelzen is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km².

Steden en gemeenten 

Eenheidsgemeenten
 Bienenbüttel
 Uelzen,

Samtgemeinden met deelnemende gemeenten,
bestuurszetel = *